RPK steht als Abkürzung für:

 Radio Pelíta Kasih, Live Radio in Jakarta, Indonesien
 Random Player Kicking, das wahllose Trennen/Bannen von Spieler in Computerspielen durch einen Administrator
 Random Player Killing, das wahllose Eliminieren anderer Mitspieler in Computerspielen
 Rechnungsprüfungskommission, eine unabhängige Institution des schweizerischen Staatswesen
 Regierungspräsidium Karlsruhe, eine staatliche Mittelbehörde 
 Rehabilitation psychisch Kranker
 Revenue Passenger Kilometers, eine Kennzahl im kommerziellen Personentransport, siehe Passagierkilometer
 Revenue Per Kilo, eine Abkürzung im Transportwesen
 Rhein-Pfalz-Kreis, Landkreis im Südosten von Rheinland-Pfalz
 Rocketplane Kistler, amerikanisches Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Oklahoma City
 Rote Presse Korrespondenz, Parteiblatt der außerparlamentarischen Gruppen, KPD/AO, 1969–1975
 RPK (Maschinengewehr), in der Sowjetunion entwickelte Infanteriewaffe

RPK ist der Künstlername von
 Bonus RPK (* 1989), polnischer Rapper und Vertreter der polnischen Street-Rap-Bewegung

Abkürzung